PVS-Studio — проприетарный статический анализатор кода для программ, написанных на С, C++, C++/CLI, C++/CX, C# и на Java. Разрабатывается ООО «ПВС».

Приложение может интегрироваться с Microsoft Visual Studio, IntelliJ IDEA, Rider, CLion, SonarQube, Jenkins, TeamCity, IncrediBuild, Qt Creator и так далее.

Существует несколько вариантов бесплатного лицензирования статического анализатора кода PVS-Studio. Бесплатной лицензией могут воспользоваться открытые проекты, маленькие закрытые проекты, публичные специалисты по безопасности и обладатели статуса Microsoft MVP.

См. также 
 Coverity
 cppcheck

Примечания

Ссылки 
 Краткий обзор статических анализаторов кода на C/C++, 11 мая 2016
 Review: PVS Studio, 2011
 Не все статические анализаторы одинаково полезны, Владимир Кошелев (ИСП РАН), 2016
 5W+1H Static Analysis Report Quality Measure / Tools and Methods of Program Analysis: 4th International Conference, TMPA 2017 ()
 http://journal-s.org/index.php/ijas/article/view/8529

Программное обеспечение для Linux
Проприетарное программное обеспечение
Статические анализаторы кода
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение, разработанное в 2006 году
Программное обеспечение для macOS